«Миссис Паркер и порочный круг» () — американский кинофильм, снятый по сценарию Рэнди Сью Коберна и Алана Рудольфа.

Сюжет 
Жизнь Дороти Паркер, американской писательницы, её взлёт и падение в Нью-Йорке и Голливуде в тридцатых и сороковых годах.

В ролях

Порочный круг 

 Дженнифер Джейсон Ли — Дороти Паркер
 Кэмпбелл Скотт — Роберт Бенчли
 Марта Плимптон — Джейн Грант
 Сэм Робардс — Гарольд Росс
 Лили Тейлор — Эдна Фербер
 Джеймс Легро — Димс Тейлор
 Ник Кассаветис — Роберт Шервуд
 Дэвид Торнтон — Джордж Кауфман
 Том МакГоуэн — Александр Вуллкот
 Чип Зиен — Франклин Пирс Адамс
 Гэри Басараба — Хейвуд Броун
 Джейн Адамс — Рут Хейл
 Мэтт Мэллой — Марк Коннелли
 Ребекка Миллер — Нейша МакМейн
 Джейк Йохансон — Джон Питер Тухей
 Дэвид Гоу — Дональд Одген Стюарт
 Лени Паркер — Беатрис Кауфман

Жены, мужья, возлюбленные и друзья членов Круглого стола Алгонкина 
 Дженнифер Билз — Гертруда Бенчли
 Питер Бенчли — Фрэнк Кроуниншилд
 Мэттью Бродерик — Чарльз МакАртур
 Кит Кэррадайн — Уилл Роджерс
 Амелия Кэмпбелл — Мэри Брендон Шервуд
 Джон Фавро — Элмер Райс
 Питер Галлахер — Алан Кэмпбелл
 Малкольм Гетс — Фрэнсис Скотт Фицджеральд
 Эндрю МакКарти — Эдди Паркер
 Хизер Грэм — Мэри Кеннеди Тейлор

Выдуманные персонажи 
 Уоллес Шон — Горацио Бёрд
 Стивен Болдуин — Роджер Сполдинг
 Гвинет Пэлтроу — Пола Хант

Съёмочная группа 
 Режиссёр — Алан Рудольф
 Авторы сценария — Алан Рудольф, Рэнди Сью Коберн
 Продюсер — Роберт Олтмен
 Исполнительные продюсеры — Скотт Бушнелл, Айра Дойтхман
 Редактор — Сьюзи Элмигер
 Композитор — Марк Айшем
 Оператор — Ян Киссер

История проката

Даты премьер 
Даты приведены в соответствии с данными IMDb.  — 7 сентября 1994
  — 23 ноября 1994
  — 10 марта 1995
  — 25 мая 1995
  — 9 июня 1995
  — 13 июля 1995
  — 27 июля 1995
  — 24 мая 1996
  — 28 сентября 1996

Награды и номинации 
Список наград и номинаций приведён в соответствии с данными IMDb.

Награды

Номинации

Примечания

Литература

Ссылки 
 
  
  
 Рецензия к фильму на сайте «ВидеоГид»

Фильмы-биографии США
Фильмы-драмы США
Фильмы о Нью-Йорке
Фильмы США 1994 года